Андре Фелипе Алвеш Монтейру  (; (16 марта 1988, Фамиликан, Португалия), известный как Укра — португальский футболист, полузащитник клуба «Санта-Клара».

Клубная карьера 
Родился в Вила-Нова-ди-Фамаликан, округ Брага, и начал играть в футбол в клубе родного города — «Фамиликан». В возрасте 13 лет отправился в Порту, в котором и стал профессионалом. В сезоне 2007/08 он получил свой первый профессиональный опыт в первой команде, однако, не в «Порту», а в аренде в «Варзине», играющем во втором дивизионе. Он пробыл в нём один сезон.

В последующие два года, Укра продолжил отправляться в аренду, теперь на юг, в «Ольяненсе». Он забил шесть мячей в 30 матчах своего дебютного сезона в клубе, сумев помочь команде из Алгарве вернуться в премьер-лигу, впервые за 34 года; в ноябре 2009 года сообщалось, что игрок был интересен английской команде «Ньюкасл Юнайтед», выступающему
в «чемпионшипе», после матча молодёжной команды Португалии против сборной Англии на стадионе «Уэмбли», в котором полузащитник сыграл полные 90 минут.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ogol.com.br
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Варзин»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Аль-Фатех»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Санта-Клара»